Elena Bogdan e Noppawan Lertcheewakarn erano i detentori del titolo, ma quest'anno non fanno più parte della categoria Junior.

Tímea Babos e Sloane Stephens hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Lara Arruabarrena-Vecino e María-Teresa Torro-Flor.

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)
 Gabriela Dabrowski /  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Nastja Kolar /  An-Sophie Mestach (primo turno)
 Beatrice Capra /  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)

 Tímea Babos /  Sloane Stephens (campionesse) 
 Irina Chromačëva /  Silvia Njirić (secondo turno) 
 Tamara Čurović /  Sophia Kovalets (primo turno) 
 Ljudmyla Kičenok /  Elina Svitolina(semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open di Francia 2010